5  – anno
 5 a.C.  – anno

Matematica 
5 – numero naturale

Biologia 
 5′  – estremità di un filamento di acido nucleico che termina con il gruppo chimico situato presso il carbonio in posizione 5 dell'anello di furanosio

Musica 
 i Cinque – gruppo di compositori classici russi di metà Ottocento
 5ive – boy band britannica attiva tra il 1997 e il 2001
 5 – album dei Soft Machine del 1972
 5 – album di J.J. Cale del 1979
 5 – album di Lenny Kravitz del 1998
 5 – album dei Megaherz del 2004
 5 – album delle Berryz Kobo del 2008
 #5 – album dei Flow del 2009
 5 – EP dei Die Antwoord del 2010
 5 – album dei Lamb del 2011
 5 – album di Alizée del 2013
 5 – EP di Giovanni Truppi del 2020

Fumetti 
 5  – soprannome di 555 95472 – personaggio dei Peanuts.

Televisione 
 5 – rete televisiva filippina

Pagine correlate 
 Cinque (disambigua)
 Five